Osterfeld ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Osterfeld (Sachsen-Anhalt), Stadt im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Osterfeld (Allendorf), Ortsteil der Gemeinde Allendorf im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Osterfeld (Aurich), Ortsteil der Kreisstadt Aurich in Niedersachsen
 Osterfeld (Drelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Drelsdorf im Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
 Osterfeld (Kirchlengern), Ortsteil der Gemeinde Kirchlengern im Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen
 Osterfeld (Lünen), Ortsteil der Stadt Lünen im Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Osterfeld (Oberhausen), Stadtteil von Oberhausen in Nordrhein-Westfalen
 Osterfeld (Bergenhusen), Ortsteil der Gemeinde Bergenhusen im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Ostenfeld
 Ostfeld
 Osterfelder Tongruben (in Goslar)
 Ostervelde